Haar steht für:
 Haar, Hornfaden 

Geografische Objekte:
 Haar (bei München), Gemeinde im Landkreis München, Bayern
 Haar (Amt Neuhaus), Ortsteil von Amt Neuhaus, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Haar (Aßling), Ortsteil von Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Haar (Bochum), Ortsteil in Bochumer Stadtteil Stiepel, Nordrhein-Westfalen
 Haar (Illschwang), Ortsteil von Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Haar (Obernzell), Ortsteil von Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Haar (Pocking), Ortsteil von Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Haar (Schlammersdorf), Ortsteil von Schlammersdorf, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Haar (Gemeinde Laakirchen), Ortsteil von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Haar (Gemeinde Niederkappel), Ortschaft von Niederkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Haar (Westfalen), Höhenzug in der Westfälischen Bucht
 Kasteel de Haar, Burganlage bei Utrecht, Niederlande
 Naturschutzgebiet Haar in Brilon, Nordrhein-Westfalen

Haar ist der Familienname folgender Personen:
 Alfréd Haar (1885–1933), ungarischer Mathematiker
 Barend Joannes ter Haar (* 1958), niederländischer Sinologe
 Bernard ter Haar (1806–1880), niederländischer Theologe, Kirchenhistoriker und Dichter
 Brigitte Haar (1965–2019), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Dirk ter Haar (1919–2002), niederländisch-britischer Physiker
 Eberhard Haar (* 1973), deutscher Synchronsprecher
 Egon Haar (* 1947), österreichischer Energiewirtschaftler und Hochschullehrer
 Ernst Haar (1925–2004), deutscher Gewerkschafter und Politiker
 Frauke von der Haar (* 1960), deutsche Volkskundlerin und Kunsthistorikerin
 Georg Haar (1887–1945), deutscher Stifter und Notar
 Gerhard Bernhard van Haar (1760–1837), Lehrer und Großvater von Friedrich Engels
 Hans van de Haar (* 1975), niederländischer Fußballspieler
 Heinrich von der Haar (* 1948), deutscher Soziologe und Autor
 Hélène de Zuylen de Nyevelt de Haar (1863–1947), französische Aristokratin, Socialite, Motorsportpionierin und Literatin
 Herman van der Haar (1867–1938), niederländischer Kunstmaler der Düsseldorfer Schule
 Ingo Haar (* 1965), deutscher Historiker
 Jaap ter Haar (1922–1998), niederländischer Schriftsteller
 James Haar (1929–2018), US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Lars van der Haar (* 1991), niederländischer Cyclocrossfahrer
 Lucy van der Haar (* 1994), britische Radrennfahrerin
 Martin Haar (* 1952), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Stefan Haar, deutscher Kinderdarsteller

Siehe auch:
 Trichom, Pflanzenhaar
 Haar-Wavelet, Rechteckwelle